Donzelotauropus är ett släkte av mångfotingar. Donzelotauropus ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Donzelotauropus